Acrophyseter — це рід вимерлих кашалотів, які жили в пізньому міоцені біля узбережжя Перу, до складу якого входять два види: A. deinodon і A. robustus. Це частина групи макрорапторіальних кашалотів, які всі мають ряд властивостей для полювання на велику здобич, наприклад, глибоко вкорінені та товсті зуби. Acrophyseter мав 3.9–4.3 метра, що робить його найменшим хижим кашалотом. Через свою коротку загострену морду і сильні вигнуті передні зуби вона, ймовірно, харчувалася великими морськими хребетними свого часу, такими як тюлені та інші кити.

Таксономія

Галерея

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену